ITH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Regionale Tompkins County, Ithaca (New York), Stati Uniti